Santibáñez el Bajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santibáñez el Bajo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Santibáñez el Bajo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar